

Televisieseries 
 Love Thy Neighbour (Britse televisieserie), uitgezonden van 1972 tot 1976
 Love Thy Neighbor (Amerikaanse televisieserie), uitgezonden sinds 2013

Films 
 Love Thy Neighbor (1940), een Amerikaanse film uit 1940
 Love Thy Neighbor (1967), een Deens-Duitse komediefilm uit 1967
 Love Thy Neighbor (1973), een Britse komediefilm uit 1973
 Love Thy Neighbor (1984), een Amerikaanse telefilm uit 1984
 Love Thy Neighbor (2003), een direct-naar-video-film uit 2003
 Love Thy Neighbor (2004), een korte film uit 2004
 Love Thy Neighbor (2005), een film uit 2005
 Love Thy Neighbor (2006), een Amerikaanse telefilm uit 2006

Overig 
 Love Thy Neighbor: A Story of War, een boek van Peter Maass uit 1996
 Love Thy Neighbor (2000), een muziekalbum van de Nederlandse band Discipline